Špehar ist der Familienname von:

 Robert Špehar (* 1970), kroatischer Fußballspieler
 Dino Špehar (* 1994), kroatischer Fußballspieler